Jakob Greber (?-1731) – compositore tedesco
 Henri-Léon Gréber (1854-1941) – scultore e ceramista francese
 Johannes Greber (1874-1944) – presbitero e politico tedesco
 Jacques Gréber (1882-1962) – architetto francese
 Vladimir Greber, grafia russa di Volodymyr Hreber (1911-1965) – calciatore sovietico di nazionalità ucraina
 Christian Greber (1972) – sciatore austriaco
 Jakob Greber (2003) – sciatore austriaco